Стјуартвил има више значења:
 Стјуартвил (Алабама)
 Стјуартвил (Минесота)